Franz von Gruithuisen – fisico e astronomo tedesco
Gruithuisen – cratere lunare